

Cinema 

 Din – film del 2019 diretto da Kim Ki-duk

Codici 
 din – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 per la lingua dinka

Sigle 
 Deutsches Institut für Normung – organizzazione tedesca per la definizione di norme tecniche

Altro 
 Attacco DIN – tipo di attacco a vite della rubinetteria delle bombole.
 Connettore DIN – connettore elettrico
 Mini-DIN – famiglia di connettori elettrici
 DIN – unità di misura della sensibilità delle pellicole fotografiche
 din – abbreviazione locale del Dinaro serbo
 Din – personaggio minore di The Legend of Zelda